Anton Francesco Grazzini – poeta, scrittore e commediografo italiano
 Benedetto Grazzini – scultore e architetto italiano
 Giovanni Grazzini – critico cinematografico italiano
 Sebastián Grazzini – calciatore argentino